Тесь:

 Тесь — село в Красноярском крае.
 Тесь — посёлок в Новосёловском районе Красноярского края.
 Тесь (левый приток Енисея) — река в Хакасии.
 Тесь (правый приток Енисея) — река в Красноярском крае.